Pasquale Adinolfi ist der Name folgender Personen:

* Pasquale Adinolfi (Mediziner) (* 18. Jahrhundert), italienischer Mediziner
 Pasquale Adinolfi (Archäologe) (1816–1882), italienischer Priester und Archäologe